Het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 16 van 1985 was de 1e editie van het Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 16 (later overgegaan in het toernooi onder 17), een toernooi voor nationale ploegen van landen uit Zuid-Amerika. De spelers die deelnemen zijn onder de 16 jaar. Er namen 9 landen deel aan dit toernooi dat van 1 april tot en met 22 april 1985 in Argentinië werd gespeeld. Argentinië werd winnaar van het toernooi.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 16 van 1985, dat van 31 augustus tot en met 11 augustus in China wordt gespeeld. De twee beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Argentinië en Brazilië. Bolivia werd ook uitgenodigd.

Stadions
De wedstrijden werden gespeeld in Buenos Aires en La Plata, Argentinië.

Eindstand

Externe links
CONMEBOL – Sudamericano Masculino Sub 17
RSSSF

Voetbal in 1985
Voetbal in Argentinië
Zuid-Amerikaans kampioenschap voetbal onder 17
Sportevenement in Argentinië